Hans Puls ist der Name folgender Personen:

* Hans Puls (Politiker) (1900–1968), deutscher Kaufmann und Politiker 
 Hans Puls (Musikwissenschaftler) (1914–1992), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Lehrer
 Hans-Joachim Puls, deutscher Ruderer